M35 kan syfta på:

 M53 – en stjärnhop, se  Messier 35
 M35 (Ungern) – en motorväg i Ungern